Into the Night (televisieserie), een Belgische dramaserie
 Into the Night (film), een Amerikaanse film uit 1985

 Into the Night (Eden), een nummer van Eden uit 2001
 Into the Night (Santana), een nummer van Santana uit 2007